Miejscowości w USA:
 Willshire – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert
Gminy w USA:
 Willshire (ang. Willshire Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Van Wert